Christine Boisson (* 1956) – attrice francese
 Noëlle Boisson (* 1944) – montatrice francese
 Pierre Boisson (1894-1948) – Battaglia di Dakar (1940)